Kotten steht für
 Kotten (Volk), eine historische Bezeichnung eines ausgestorbenen paläosibirischen Volkes, welches in Süd-Sibirien lebte
 Kotten, synonym für ein einfaches Haus, siehe Kate (Hütte)
 Kotten, kurz für eine Schleiferwerkstatt, siehe Schleifkotten

Kotten ist Ortsname oder Namensteil von
 Kotten (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotten (Kaiserslautern), Wohngebiet in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Kotten (Marl), ehemalige Bauerschaft im heutigen Osten des Ortsteils Polsum der Stadt Marl, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Kotten (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotten (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotten (Solingen), Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Kotten (Winterswijk), Ortsteil von Winterswijk, Niederlande
 Kotten (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kotten (Wittichenau), Ortsteil von Wittichenau, Landkreis Bautzen, Sachsen
* Luckhauser Kotten, Ortsteil im Wuppertaler Wohnquartier Herbringhausen, Nordrhein-Westfalen
 Oberkotten, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Salzkotten, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen 
 Unterkotten, Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Haus Kotten
 Kaltenbacher Kotten
 Kothen
 Kottenbutter
 Cotten
 Cotton
 Kotte